A Equipe Romena de Copa Davis representa a Romênia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Romena de Tênis. Foi finalista por três vezes da competição (1969, 1971 e 1972)

Time atual

Equipe de 2012:
 Andrei Dăescu
 Petru-Alexandru Luncanu
 Darius Florin Brăguși
 Florin Mergea

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe romena)

Romênia